Херингтон има више значења:
 Херингтон (Вашингтон)
 Херингтон (Канзас)